USS Sassacus je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Sassacus (1862) 
 USS Sassacus (YT-163)

Sassacus